Ел Реманенте има више значења:

 Ел Реманенте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Реманенте (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Реманенте (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику